Hirono est un nom de lieu notamment porté par :
Hirono, bourg de la préfecture de Fukushima au Japon ;
Hirono, bourg de la préfecture d'Iwate au Japon.

Hirono est un nom de famille notamment porté par :
Mazie Hirono (née en 1947), femme politique américaine.